«Валли» () — опера в четырёх актах итальянского композитора Альфредо Каталани. Итальянское либретто написано Луиджи Илликой по мотивам романа немецкой писательницы Вильгельмины фон Хиллерн «Валли-коршун. История, случившаяся в Тирольских Альпах» (1873). Премьера состоялась 20 января 1892 года в Милане в Театре Ла Скала под управлением  с Хариклеей Даркле в заглавной партии.

Наиболее известным фрагментом оперы является ария Валли из первого акта «Ebben? Ne andrò lontana». Музыка этой арии первоначально была написана композитором как отдельное произведение — «Песня гренландки» (1878) и лишь позднее была включена в оперу «Валли».

Действующие лица

Либретто

Акт первый. Деревня Хохштоф 
В честь семидесятилетия Штроммингера объявлено соревнование стрелков. Музыкант Вальтер поздравляет юбиляра и развлекает собравшихся пением. На состязание прибывают стрелки из соседней деревни Зёльден во главе с Хагенбахом, сыном старого врага Штроммингера. Вначале все идет мирно, Хагенбах пытается наладить отношения с бывшим врагом отца. Но постепенно слово за слово старая вражда оживает, и Хагенбах оскорбляет Штроммингера. Жители Хохштофа прогоняют с праздника Хагенбаха и его друзей, и те, несмотря на просьбы дочери Штроммингера Валли остаться, уходят. Присутствующий на празднике Гельнер влюблен в Валли, он заметил, что та с интересом смотрела на Хагенбаха и явно увлечена им. Гельнер рассказывает старику о своих подозрениях и признается, что любит его дочь. Штроммингер согласен выдать дочь за Гельнера, ему невыносима даже мысль о том, что она может с благосклонностью смотреть на его врага Хагенбаха. Старик призывает Валли и объявляет ей свою волю — она должна в течение месяца выйти замуж за Гельнера, или он выгонит её из дому. Валли заявляет, что лучше она будет жить в альпийских снегах, чем выйдет за Гельнера, которого не любит.

Акт второй. Зёльден. Таверна «Орел» 
Прошёл год. Перед зданием таверны играют дети, собрались местные жители, обсуждающие предстоящий в Зёльдене праздник. Здесь же и Вальтер со своими музыкальными инструментами. Пришедший из Хохштофа пастор сообщает, что старый Штроммингер умер, и Валли унаследовала все его состояние. Хагенбах слушает новости без особого интереса. Он влюблен в хозяйку таверны «Орел» Афру. На праздник, зная, что там будет Хагенбах, приходит Валли, но Хагенбах не обращает на неё внимания. Зато, пришедший вслед за Валли Гельнер вновь признается ей в любви, но Валли отвергает его. Гельнер в ревности сообщает Валли, что Хагенбах женится на Афре. Валли оскорбляет Афру. Подзадориваемый Афрой, Хагенбах приглашает Валли на танец. Девушка соглашается, невооруженным взглядом видно, что она влюблена в Хагенбаха. Афра заключает пари, что Валли поцелует Хагенбаха. Так и получается. Все присутствующие смеются — Афра и Хагенбах выиграли пари. Оскорбленная Валли в ярости — призывая к себе Гельнера, она приказывает ему, если он её любит, убить Хагенбаха.

Акт третий. Горное ущелье 
Гости расходятся с праздника, который был в Зёльдене. Валли, Вальтер и пастор проходят через горное ущелье. Их догоняет Гельнер. Он должен поговорить с Валли. Когда они остаются наедине, Гельнер соглашается на убийство Хагенбаха. Под покровом темноты он нападет на него и столкнет в ущелье. Валли в растерянности. Её гнев на Хагенбаха уже утих, и чувство любви к нему берет верх. Мимо, напевая, проходит Хагенбах. Валли замерла в оцепенении. Вдруг раздается крик и шум падающего тела. Возвращается Гельнер — он выполнил требование Валли и рассчитывает на награду. В ярости Валли отталкивает его и зовет на помощь. Прибежавшие жители поднимают из ущелья тело Хагенбаха. Афра просит перенести её жениха к ней в таверну. Валли согласна уступить Хагенбаха сопернице, лишь бы тот остался жив.

Акт четвёртый. Высоко в горах 
Валли, подавленная и угнетенная, бродит по горам. Её сопровождает Вальтер. Он просит девушку вернуться в деревню. Начинается Рождество, и все празднуют. Валли отказывается и отсылает Вальтера. Ей нечего делать в деревне с людьми, она хочет умереть. Внезапно она слышит голос, который зовет её. Это Хагенбах, который оправился от падения и пришёл признаться, что он любит Валли, но не решался сказать ей об этом. Валли счастлива. Влюбленные теперь будут вместе, но нужно спускаться в деревню. Хагенбах идет искать тропинку, ведущую вниз. В это время с горы сходит лавина и погребает его. Валли секунду колеблется, а затем бросается в пропасть вслед за любимым.

Дискография 
 Каталани. Валли. Р. Тебальди, М. дель Монако, Дж. Гуэльфи, Дж. Тоцци, Р. Скотто. Дирижёр К. М. Джулини / Ла Скала 7.12.1953 / G.O.P
 Каталани. Валли. Р. Тебальди, Дж. Пренделли, Д. Донди, И. Жардино, П. Перотти. Дирижёр А. Базил/ RTI 1960
 Каталани. Валли. Р. Тебальди, М. дель Монако, П. Каппуччилли, Х. Диас. Дирижёр Ф. Клева / DECCA 1969
 Каталани. Валли. М. Оливеро, А. Замбон, С. Карроли, Н. Дзаккариа / Бергамо, Театр Доницетти 9.10.1972 / FOYER

Интересные факты 
Музыка арии «Ebben? Ne andrò lontana» из оперы звучит в фильме Жан-Жака Бенекса «Дива».

См. также 
 Штайнер-Книттель, Анна

Примечания

Ссылки 
 Полный текст либретто (итал.)

Оперы по алфавиту
Оперы на итальянском языке
Оперы по литературным произведениям
Оперы 1891 года
Оперные премьеры театра Ла Скала